Stati Uniti d'America
 Hagerstown – città della Contea di Wayne, Indiana
 Hagerstown – capoluogo della Contea di Washington, Maryland